Górnopeut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Górno, village 
dans la voïvodie de Lublin
 Górno, village 
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 gmina de Górno, dans le powiat de Kielce, 
 Górno, village du powiat de Kielce, chef-lieu de cette gmina